

Música
 From the Beginning —  coletânea da banda britânica Small Faces
 The Beginning (álbum de Mercyful Fate) — coletânea da banda dinamarquesa Mercyful Fate
 The Beginning (álbum de Black Eyed Peas) — álbum do grupo estadunidense Black Eyed Peas
 The Beginning (álbum de JYJ) — álbum do grupo sul-coreano JYJ
 "The Beginning (canção)"  — canção da banda japonesa One Ok Rock

Outros
 Exorcist: The Beginning —  filme de 2004
 "The Beginning of the End" —  episódio do seriado 30 Rock

Beginning